Азнаба́ев () — башкирская фамилия.

Извнстные носители:
 Азнабаев, Булат Ахмерович (род. 1966) — доктор исторических наук, профессор кафедры историографии и источниковедения БашГУ.
 Азнабаев, Марат Талгатович (род.1939) — российский врач-офтальмолог.
 Азнабаев, Олег Фаритович (род. 1977) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Азнабаев, Эдуард Касымович (1936—1995) — геолог, член-корреспиндент АН Казахстана.